

Lieux ou commune 

 Montseny : commune de la province de Barcelone, en Catalogne, en Espagne
 Massif du Montseny en Espagne

Personnalités 

 Federica Montseny : anarchiste espagnole